Парк имени Богдана Хмельницкого () — парк культуры и отдыха в Соцгороде, Металлургический район, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.

Характеристика 
Парк имени Богдана Хмельницкого — один из самых больших парков Кривого Рога, культурный центр города. Расположен в центральной части Соцгорода, имеет хорошее транспортное соединение, отчего является одним из наиболее посещаемых парков, излюбленным местом жителей района и всего города. В праздничные дни и во время массовых гуляний здесь проходят концерты, выставки и спортивные соревнования. Главная достопримечательность — большой и красочный фонтан, радующий глаз жителей и гостей города. На территории парка находится большое количество развлекательных заведений, аттракционов, тир, современная детская площадка, сцена на которой проводятся концерты.

Парк ограничен проспектом Металлургов, улицами Соборности и Святогеоргиевской. На юге парк выходит к прудам. На парк выходят улицы: Степана Тильги, Хабаровская, Галатова, Вадима Гурова, Ландау, Ветеранов Труда. На территории парка, по проспекту Металлургов, находится станция скоростного трамвая Проспект Металлургов, остановка общественного транспорта, по улицам Соборности и Святогеоргиевской ходят трамваи.

На территории парка располагаются:
 Дворец культуры «Металлург»;
 Памятник Богдану Хмельницкому;
 плавательный бассейн;
 стадион «Металлург»;
 Криворожская Ледовая арена.

Адрес парка: Кривой Рог, проспект Металлургов.

Примечания

Источники 
 Товстоляк Н. В. Видовий склад дендрофлори парку Б. Хмельницького м. Кривий Ріг / Н. В. Товстоляк // Екологічний вісник Криворіжжя : зб. наук. та наук.-метод. праць. — Кривий Ріг, 2018. — Вип. 3. — С. 82—85.

Ссылки 
 Парк имени Богдана Хмельницкого в Криворожском ресурсном центре.
 Парк Парк имени Богдана Хмельницкого в Викимапии. 

Сады и парки Кривого Рога
Парки имени Богдана Хмельницкого